Tepe kan syfta på 

 Tell, även "tepe", arkeologisk term för ruinkulle
 Tepe Munhygienprodukter (TePe) – ett svenskt företag

Geografi

Iran 

 Tappeh-ye Mowlā, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar